Бачкеево — деревня в Игринском районе Удмуртии.

География 
Деревня находится в 10 км от центра района.

Население

Власть 
Деревня в административном плане относится к Комсомольскому сельскому поселению Игринского района Республики Удмуртия.

Примечания 

Населённые пункты Игринского района